Byrgius ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Darwin und nordwestlich von Vieta.

Der Kraterrand ist stark erodiert. Auf dem westlichen Kraterrand liegt der Nebenkrater Byrgius A, der ein auffallendes Strahlensystem zeigt.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Schweizer Uhrmacher und Astronomen Jost Bürgi offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Byrgius auf The-Moon Wiki
 Fotoaufnahme des Byrgius vom Lunar Orbiter IV aus

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)